Николас Ванситтарт, 1-й барон Бексли (, ) — английский политик, канцлер казначейства Великобритании, член Тайного совета Великобритании, Лондонского королевского общества и Королевского общества древностей.

Биография и образование 
Пятый сын  (умер в 1770 году), , Ванситтарт родился в Блумсбери (Мидлсекс), и вырос в  (Беркшир). Он получил образование в колледже Крайст-Черч Оксфордского университета, получил степень в 1787 году и  в Линкольнс-Инн. С начала 1770-х годов он жил со своей матерью в доме 60 по улице Крумс-Хилл (Гринвич).

Политическая карьера 
Ванситтарт начал свою общественную карьеру с написания памфлетов в защиту администрации Уильяма Питта, особенно её финансовой стороны, и в мае 1796 года стал членом парламента от , пробыв в этой должности до июля 1802 года, когда он стал членом парламента от округа . В феврале 1801 года он был послан с дипломатическим поручением в Копенгаген, а вскоре после возвращения был назначен , эту должность он сохранял до отставки министерства Генри Аддингтона в апреле 1804 года. Благодаря влиянию своего друга, герцога Камберленда, в январе 1805 года он стал  при правительстве Питта, а в сентябре следующего года покинул свой пост. Вместе с Аддингтоном, теперь уже виконтом Сидмутом, он присоединился к правительству Чарльза Джеймса Фокса и лорда Гренвиля в качестве секретаря казначейства в феврале 1806 года, покинув пост вместе с Сидмутом незадолго до падения министерства в марте 1807 года.

В течение этого и нескольких последующих лет репутация Ванситтарта как финансиста постепенно росла. В 1809 году он предложил и провёл без оппозиции в Палате общин тридцать восемь резолюций по финансовым вопросам, и только верность Сидмуту помешала ему присоединиться к кабинету Спенсера Персиваля в качестве канцлера казначейства в октябре 1809 года. Он выступил против скорейшего возобновления денежных выплат в 1811 году и стал канцлером казначейства, когда граф Ливерпул сменил Персиваля в мае 1812 года. Оставив Олд-Сарум, Ванситтарт представлял  с ноября 1806 года по июнь 1812 года; после того, как он несколько недель был членом парламента от , в октябре 1812 года он был избран от .

Канцлер казначейства 
Когда Ванситтарт стал канцлером казначейства, страна была обременена тяжёлыми налогами и огромным долгом. Тем не менее, продолжение наполеоновских войн вынудило его увеличить таможенные пошлины и другие налоги, а в 1813 году он ввёл сложную схему работы с . В 1816 году, после заключения мира, все желали значительного снижения налогов, и когда канцлер предложил только снизить, а не отменить налог на имущество или подоходный налог, раздался взрыв негодования. Однако отмена этого налога была проведена в парламенте, и Ванситтарт был также вынужден отменить дополнительный налог на солод, покрывая большой дефицит в основном за счёт займов. Он уделил много внимания достижению реальной или мнимой экономии в отношении государственного долга. Он разработал сложную схему передачи выплаты военно-морских и военных пенсий контрактникам, которые должны были получать фиксированную ежегодную сумму в течение сорока пяти лет; но не нашлось желающих заключить такие контракты, хотя впоследствии был принят модифицированный план по той же схеме.

Ванситтарт стал очень непопулярен в стране, и он оставил свой пост в декабре 1822 года. Его финансовая система подверглась серьёзной критике со стороны Уильяма Хаскиссона, Тирни, Брума, Хьюма и Рикардо. После его отставки граф Ливерпул предложил Ванситтарту пост канцлера герцогства Ланкастерского. Приняв это предложение в феврале 1823 года, в марте Николас Ванситтарт был возведён в пэры как барон Бексли, из Бексли в графстве Кент, и получил пенсию в размере 3000 фунтов стерлингов в год. В январе 1828 года он вышел в отставку. В Палате лордов Бексли принимал очень мало участия в общественных делах, хотя он внёс законопроект о ткачах Спиталфилдса в 1823 году и голосовал за  в 1824 году. Он проявлял большой интерес к Британской и иностранной Библейской миссии,  и родственным организациям, финансировал  на западной границе США (семинария сейчас называется Бексли-Холл в его честь) и содействовал основанию Королевского колледжа в Лондоне. Он был избран членом Лондонского королевского общества в 1822 году. Он также был одним из вице-президентов Американского колонизационного общества, целью которого была репатриация африканских вольноотпущенников в США на африканский континент.

Семья 
В июле 1806 года лорд Бексли женился на Кэтрин Изабелле Иден (1778—1810), дочери Уильяма Идена, 1-го барона Окленда. Он отошёл от общественной жизни весной 1809 года, чтобы взять её с собой на лечение в  и Торки. Брак был бездетным. Николас Ванситтарт умер в , 8 февраля 1851 года. Поскольку у него не было наследников, титул исчез после его смерти.

Архивы 
В Британской библиотеке хранятся девять томов документов Ванситтарта.

Примечания 

Аттрибуция

Литература

Ссылки 
 
 
{| class="wikitable succession-box noprint" style="margin:0.5em auto; font-size:95%;clear:both;"

|-
! colspan="3" style="border-top: 5px solid #ACE777;" | Пэрство Соединённого королевства

Бароны Соединённого королевства
Пэры Соединённого королевства
Канцлеры казначейства Великобритании